La « retraite à taux plein » est la pension de retraite au niveau de référence prévu par le système. Le concept a été pensé dans le cadre d'un système de retraite par répartition où il existe des minorations (ou « décotes ») ou des majorations (ou « surcotes »), comme c'est le cas des régimes de retraite de base français ; il n'est pas utile lorsqu'on parle de retraite complémentaire ou de retraite par capitalisation.

En France  
Le taux plein s'obtient lorsque la durée de cotisations de référence est atteinte, ou, à défaut, lorsqu'on a un âge fixé par la loi. La réforme 2010 des retraites prévoit d'augmenter progressivement ces deux paramètres : l'âge légal normal jusqu'à 67 ans (65 ans en 2010), et le nombre normal de trimestres jusqu'à 170 (160 en 2010) ; un vaste mouvement social s'y oppose.

Le taux plein diffère en fonction de l'activité :
 Pour un fonctionnaire, le taux plein est de 75 % de l'indice de rémunération détenu six mois avant la cessation d'activité (les primes et autres accessoires qui représentent souvent entre 20 et 30 % de la rémunération de l'agent sont exclus du calcul). 
 Pour les autres travailleurs le taux plein de la retraite est de 50 % de la rémunération (tous éléments inclus, y compris les primes) des 25 meilleures années de travail.

Notes et références

Voir aussi 
 Retraite en France
 Réforme Balladur des retraites de 1993
 Réforme 2010 des retraites

Retraites en Europe